Фуса Судзуки (; 1927—2003) — чилийский ботаник и агроном, профессор Чилийского университета.

Биография 
Родилась в 1927 году. В 1969 году она получила премию «Виктория Тагле». В 1971 году удостоена премии «Агрономические заслуги»  Агрономического общества Чили. В Сантьяго в 1992 году руководила организацией II Международного конгресса по опунции и кошенили. В 1994 году она получила премию Аманда Лабарка. Умерла 13 октября 2003 года в возрасте 84 лет.

Таксоны, описанные Судзуки

Публикации 

 1996. Frutales subtropicales para Chile. Colección Nueva técnica. Editor Ed. Universitaria, 218 pp. ISBN 9561112698
 Claudia Muñoz, Horst Berger. 1993. El Cultivo de la tuna, cactus pear. Editor Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Departamento de Producción Agricola, 88 pp.
 Vicente Giaconi M., Fusa Sudzuki H., Vilma Villagrán D. 1985. 'Cultivo de hortalizas. 5ª edición de Vicente Giaconi, 379 pp.
  1983. Cultivo de frutales menores. Colección nueva técnica. 5ª edición de Universitaria, 194 pp. ISBN 9561104873
  1982. Cultivo de frutales menores. Colección nueva técnica. Editor Ed. Universitaria, 184 pp.
  1979. Vegetación arbórea y erosión en la Isla de Pascua. Editor Universidad de Chile, Fac. Agronomía, 23 pp.
  1969. Absorción foliar de humedad atmosférica en tamarugo: Prosopis tamarugo F.Phil. Editor Universitaria, 23 pp.
  1945. Dos nuevas especies del género Schizanthus R. et Pav (Solanaceae)''. Editor Impr. y Litogr. Stanley, 1945 N.º de páginas 6 p

Примечания